Букалей — название населённых пунктов.

Россия 
 Букалей — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Букалей — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Букалей — деревня в Вознесенском районе Нижегородской области.